Ива́н Полозко́в:
 Полозков, Иван Васильевич (1916—1945) — капитан, Герой Советского Союза.
 Полозков, Иван Кузьмич (род. 1935) — советский партийный и государственный деятель.